Enso, Fins voor Svetogorsk, een Russische stad
 ENSO of El Niño Southern Oscillation, een natuurverschijnsel in de Grote Oceaan